Quarrington bezeichnet:

Personen:
 Joel Quarrington (* 1955), kanadischer Kontrabassspieler
 Paul Quarrington (1953–2010), kanadischer Schriftsteller

Orte:
 Cassop-cum-Quarrington, County Durham, England
 Old Quarrington, County Durham, England
 Quarrington Hill, County Durham, England
 Quarrington (Lincolnshire), England